Алессандро Фріджеріо (1914—1979) — швейцарський футболіст, грав на позиції нападника; по завершенні ігрової кар'єри — футбольний тренер.
 Езіо Фріджеріо (*1930) — італійський сценограф.
 Карло Фріджеріо (1763—1800) — італійський художник.
 Роберто Фріджеріо (*1938) — швейцарський футболіст, нападаючий.
 Уго Фріджеріо (1901—1968) — триразовий олімпійський чемпіон зі спортивної ходьби.